DDA pode referir-se a:
 Transtorno do déficit de atenção com hiperatividade
 Distúrbio do déficit de atenção sem hiperatividade
 Digital Differential Analyzer
 Débito Direto Autorizado

Desambiguações de siglas